

Događaji 
 Kinezi pobjeđuju Hune u Mongoliji

Rođenja

Smrti

Vanjske poveznice 

als:90er#Johr 91